Леа Падовани (; 28 июля 1923 — 23 июня 1991) — итальянская актриса.

Биография 
Леа Падовани в период с 1945 по 1990 год снялась в 60 фильмах. В частности она снялась в фильме «Чёрное досье», который был номинантом на Каннском кинофестивале в 1955 году. В 2006 году Оливер Паркер снял фильм «Затмение», который был вдохновлен фильмом с участием Леи Падовани.

Избранная фильмография 
 1945 — Невинный Казимир — Марсела
 1952 — Рим в 11 часов — Катерина
 1955 — Хлеб, любовь и... — Виоланта Руотоло
 1958 — Монпарнас, 19 — Розали
 1958 — Нагая Майя — королева Мария Луиза
 1959-1960 — Ottocento (сериал) — императрица Евгения
 1961 — Принцесса Клевская — королева Екатерина Медичи
 1968 — Сладкоежка — Сильвия Фонтеглюло 
 1982 — Ehrengard — Великая Герцогиня
 1990 — Королевская шлюха — графиня Кумиана''

Примечания

Ссылки